Egyesült Baloldal (Lengyelország), lengyelországi baloldali pártszövetség
 Egyesült Baloldal (Spanyolország), spanyolországi baloldali pártszövetség